

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Komorna – część wsi Wełecz w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Komorna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów

Zobacz też 
 Komorno